Теория тигра (, ') — фильм 2016 года совместного производства Чехии и Словакии, снятый чешским режиссёром Радеком Байгаром. Продолжительность — 101 минута.

Сюжет 
Ветеринар Ян Бергер (Иржи Бартошка) живет в семье, где главная во всем - его жена, Ольга (Элишка Балцерова). После смерти тестя, жизнь которого также управлялась его женой, главный герой понимает, что закончит так же. Симулируя болезнь Альцгеймера, он ложится в психиатрическую больницу, которой заправляет его друг. Только его сын, Пепик, и зять, Эрик, знают правду. Эрик женат на дочери Яна, Олинке, на которую давят мать и бабушка, чтобы она следовала примеру матери и контролировала мужа. Пепик, наоборот, состоит в счастливом браке с Аленой, но его проблема в том, что он не может иметь детей. Эрик и Пепик тайно встречаются с Яном по выходным, но вскоре женщины начинают их подозревать. Олинка, пользуясь специальной программой на телефоне своего мужа, отслеживает его местонахождение, и тайна раскрывается. После этого Ян возвращается домой, а Эрик злится на Олинку и уходит из дома. Глядя на взаимоотношения Яна с Ольгой и Пепика с Аленой, девушка осознает, что была неправа. Когда Ян решает развестись с Ольгой, дочь помогает отцу с жильем, отдав его лодковый дом покойного тестя. Позже, Ольга утверждает, что разведенные мужчины, в отличие от женщин, не могут далее наслаждаться жизнью. В конце показан счастливый Ян в компании Эрика и Олинки.

В ролях 
В фильме снимались:

 Луция Сипосова — Юлия
 Ива Янжурова — бабушка
 Иржи Бартошка — Ян
 Татьяна Вильгельмова — Олинка
 Элишка Балцерова — Ольга
 Якуб Когак — Пепик
 Клара Мелишкова — медсестра

Примечания 

Фильмы Чехии 2016 года
Фильмы Словакии 2016 года